Classe Sparviero (aliscafo) 
 Classe Sparviero (torpediniere)